Pluto marinaio (Dog Watch) –  film del 1945 diretto da Charles A. Nichols
Dog Watch – film del 1997 diretto da John Langley